Na mitologia nórdica:
Urd
Jörð

Ou ainda:
Erda (Utah)
894 Erda

Desambiguação